Vårgårda (gemeente), een Zweedse gemeente
Vårgårda (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente